Andrei Sobolew ist der Name folgender Personen:

* Andrei Andrejewitsch Sobolew (* 1989), russischer Snowboarder
 Andrei Wladimirowitsch Sobolew (* 1969), russischer Eishockeyspieler